

Codici 
 OOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Coolangatta, Gold Coast (Queensland), Australia

Altri progetti